Та́ттинский улус (район) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — село Ытык-Кюёль.

История 
Постановлением журнала Общего присутствия Якутского областного управления от 8 декабря 1912 г. № 716 определено разделить с 1 января 1913 г. Ботурусский улус Якутского округа на два улуса: Ботурусский и Таттинский. В состав Таттинского улуса отошли: Алданский, Терасинский, 2-й Жохсогонский, 1-й Игидейский, 1-й Жохсогонский, Усть-Амгинский, Жулейский, 1-й Хаяхсытский, 4-й Жохсогонский, 2-й Игидейский, 3-й Жохсогонский, и Кюняйский, всего 12 наслегов, 4219 ревизских душ, 2113 работников, душ наличных мужских 4434, женских 4313. Приказом Якутского Губернатора Ивана Ивановича Крафта от 2 января 1913 г. № 1 Головой Таттинского улуса Якутского округа назначен Иван Елисеевич Кулаковский, выборными — Василий Бургаев, Нил Сивцев, Семен Попов, Роман Софронов, Иван Антонов, Михаил Аргунов. Центром улуса стало село Черкёх.

Согласно декрету ЯЦИК от 25 марта 1930 г. был образован Таттинский район с центром в с. Ытык-Кюель. В состав района кроме 17-ти наслегов Таттинского улуса (1, 2, 3, 4, 5 Жохсогонский, Кюнейский, Ханяйский, Лебегинский, Нижне-Амгинский, Усть-Амгинский, Алданский, Таттинский, 1, 2 Игидейский, Жулейский, Хаяхсытский, Терасинский) вошли: Ынгинский, Эсинский, Егянский, 3-й Баягантайский, Сасыльский, Мегино-Алданский, Баягино-Игидейский, Уолбинский, Баягинский, 2-й Баягантайский, 4-й Баягантайский наслеги Баягантайского улуса. Хаяхсытский наслег был передан Чурапчинскому району. Был создан районный орган советской власти — Таттинский районный Совет рабочих и крестьянских депутатов (в 1937 году, согласно Конституции ЯАССР, был переименован в Таттинский районный Совет депутатов трудящихся) и его исполнительный комитет.

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1954 г. «Об объединении сельских Советов Якутской АССР» объединены наслежные Советы: 1 - й Алданский, 2 – й Баягантайский в Алданский; Нижне – Амгинский, 2 - й Алданский в Амгинский; Баягинский, Баягино-Игидейский в Баягинский; Жохсогонский, Селляхский в Жохсогонский; Октябрьский, Лебегинский, Кюнняйский в Октябрьский.  5 августа 1953 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче 1-го Баягантайского, Эсинского, Мегино-Алданского, Егянского, Сасыльского и Ынгинского наслегов  Таттинского района в состав Томпонского района ЯАССР.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. «Об укрупнении сельских районов и образовании промышленных районов в Якутской АССР» Президиум Верховного Совета Якутской АССР своим Указом от 8 февраля 1963 г. создал группу сельских и промышленных районов, где бывшие Таттинский и Чурапчинский районы были включены в состав нового Алексеевского района с центром в с. Чурапча, а новое название район получил от названия Алексеевского территориального совхозного управления.

При разукрупнении районов республики в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. «Об изменениях в административно-территориальном делении Якутской АССР» Президиум Верховного Совета Якутской АССР Указом от 27 января 1965 г. утвердил новый административно-территориальный состав районов, где бывший Таттинский район переименован в Алексеевский район с центром в с. Ытык-Кюель. С 1977 г. действует Алексеевский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет. Вопрос о переименовании Алексеевского района в Таттинский в течение многих лет периодически поднимался трудящимися района на собраниях различных уровней. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 августа 1990 г. № 125-1 «О переименовании Алексеевского района Якутской АССР в Таттинский район» району возвращено его прежнее историческое наименование — Таттинский район.

В 1990 г. вместо исполнительного комитета был образован Президиум, а с 1992 г. — Малый Совет. На основании Постановления Верховного Совета республики «О реформировании органов представительной власти в Республике Саха (Я)» от 12 октября 1993 г. прекращена деятельность Таттинского районного Совета народных депутатов.

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Я) от 13 января 1992 г. № 04 «Об организационных вопросах деятельности глав местной администрации» Постановлением Таттинского районного Совета народных депутатов и Таттинской районной администрации от 20 февраля 1992 г. № 2-14 «Об образовании районного и сельских администраций» образованы Таттинская районная и сельские администрации.

Герб утвержден решением улусного Совета депутатов Таттинского улуса №17-4 от 29 октября 2004 г. Автор герба: Неустроев Борис Федорович — Мандар Уус. Номер в Геральдическом регистре РФ: 1716.

Флаг утвержден решением улусного Совета депутатов Таттинского улуса № 7-2 от 29 января 2009 г. Автор флага: Лопатин Афанасий Петрович.

Гимн утвержден решением улусного Совета депутатов №57-1 от 13 декабря 2012 г. Слова Софронова Анемподиста Ивановича — Алампа, мелодия Протодьяконова Василия Николаевича «Саха ырыата».

День образования Таттинского улуса утвержден решением улусного Совета депутатов №51-4 от 19 июня 2018 г. Днем образования Таттинского улуса считается 8 декабря 1912 г. Данное событие отмечается по Григорианскому календарю 21 декабря.

География 
Территория района составляет 18 984 км². Расположен на северо-востоке центральной части Якутии.

Население 

 Национальный состав
Основная часть населения — саха (95,2 %). Здесь также живут: русские (2,3 %), эвены (0,2 %), эвенки (0,3 %) и другие национальности (1,9 %).

Муниципально-территориальное устройство 
Таттинский улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Таттинском улусе 15 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
Глава улуса — Соров Михаил Михайлович

Экономика 
В экономике улуса ведущую роль играет сельское хозяйство — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство. Возделываются картофель, овощи, кормовые культуры. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 86,2 тыс. га. В улусе имеются коллективные предприятия, агрофирмы, крестьянские хозяйства, предприятия местной промышленности.

Примечания

Ссылки 
 Таттинский улус Республика Саха (Якутия)
 Таттинское Управление Образования